«The World Music Awards» () — международная музыкальная премия, вручаемая ежегодно с 1989 года в Монте-Карло. Присуждается исполнителям по результатам мировых продаж их аудиозаписей на основании данных Международной федерации производителей фонограмм. Исполнительным продюсером и одним из авторов шоу является Джон Мартинотти. Церемония проводится под патронатом князя Монако Альбера II.

Премия «World Music Awards» вручается в номинациях: «Поп-исполнитель», «Поп-группа», «Рок-группа», «Кантри-исполнитель», «Исполнитель ритм-энд-блюза» и других. Также вручается специальная награда «Легенда» и награды лучшим национальным исполнителям, например «Самый продаваемый российский артист».

В разные годы лауреатами премии становились Глория Гейнор, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Бритни Спирс, Стинг, Linkin Park, Андреа Бочели и другие.  

Церемония транслируется в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии, Австралии и Новой Зеландии, в целом охватывая более 160 стран мира. Освещением шоу в СМИ в основном осуществляют сторонние компании.

Благотворительность 
Все доходы от шоу поступают в Монакский фонд помощи, который помогает нуждающимся областям Африки, Азии, Восточной Европы и Бразилии. Среди успешно реализованных проектов фонда — больница в Порт-Буе, Кот-д'Ивуар, обслуживающая более 170 000 человек; дом для девочек с ограниченными возможностями в Катуранде, Шри-Ланка; больница и школа в Нигере; больница в Камбодже. Кроме того, строятся дом для детей-сирот в Бразилии и деревня для бездомных на Мадагаскаре, реконструируется больница в Мокатаме, Египет.

Церемонии награждения 
 2001 World Music Awards (прошла 2 мая в «Sporting Club» в Монако)
 2002 World Music Awards
 2003 World Music Awards (прошла 12 октября в Монако)
 2004 World Music Awards (прошла 15 сентября в Лас-Вегасе)
 2005 World Music Awards (прошла 31 августа в «Kodak Theatre» в Голливуде)
 2006 World Music Awards (прошла 15 ноября в «Earls Court» в Лондоне)
 2007 World Music Awards (прошла 4 ноября в Монтекарло/Монако)
 2008 World Music Awards (прошла 9 ноября в Монтекарло/Монако)
 2009 World Music Awards (прошла 25 ноября в Монтекарло/Монако)
 2010 World Music Awards (прошла 18 мая в Монтекарло/Монако)
 2014 World Music Awards (Монтекарло / Монако)

Примечания 

Музыкальные премии
 
Культура Монако